Следующий:

 Следующий (фильм)
 Следующий (телесериал, 2020)

См. также